Die Abkürzung BC steht für:
 Batteriechef in der Nationalen Volksarmee der DDR
 Before Christ (englisch für ‚vor Christus‘), im Gegensatz zu AD, Anno Domini.
 Daraus abgeleitet kennzeichnet "bc" bei der Radiokarbonmethode unkalibrierte Daten.
 Black Carbon, eine vor allem in der Klimaforschung gebräuchliche Abkürzung für Ruß-Partikel
 Boundary Clock, ein Uhrentyp beim Precision Time Protocol
 British Columbia, kanadische Provinz, ISO-Code
 British Council

Kunst, Kultur und Unterhaltung:

 Bach-Compendium, eines der  Werkverzeichnisse Johann Sebastian Bachs
 Basso continuo, dt. Generalbass, das harmonische Gerüst in der instrumentalen Ensemble-Musik des Barock
 B.C., Originaltitel des US-amerikanischen Comicstrips Neander aus dem Tal

 Berend-Corinth, Referenzbezeichnung zum Werkverzeichnis „Lovis Corinth: Die Gemälde“ von Charlotte Berend-Corinth
 Body Count (Band), eine ehemalige Rap-/Metal-Band des Rappers Ice-T
 The Burning Crusade, eine Erweiterung des Computer-Rollenspiels World of Warcraft, siehe World of Warcraft#Erweiterungen
 Bookcrossing, eine Bewegung zur kostenlosen Bücherweitergabe

Sport:

 Badminton-Club  
 Basketball-Club  
 Billard­club
 Bridge-Club, Bridge (Kartenspiel)
 Brunswick Corporation, ein Börsensymbol des NYSE für den Sportgerätehersteller
 Buoyancy Compensator, eine Tarierweste für Taucher

BC als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Albanien: Kreis Tropoja (für Bajram Curr, auslaufend)
 Deutschland: Landkreis Biberach
 Großbritannien: Birmingham
 Mexiko: Baja California (Bundesstaat), Kfz-Kennzeichen (Mexiko)
 Norwegen: Follo in der Provinz Akershus
 Rumänien: Kreis Bacău
 Schweden: Diplomatenkennzeichen für Kuba, siehe Kfz-Kennzeichen (Schweden)#Diplomatenkennzeichen
 Slowakei: Okres Banská Bystrica (noch nicht vergeben)
 Ukraine: Oblast Lwiw (Lemberg)

Transport:

 Belaruskaja tschyhunka, die Staatliche Weißrussische Eisenbahn
 Bahnstrecke Borsdorf–Coswig, regelspurige Eisenbahnstrecke in Mittelsachsen nach sächsischer Notation
 Museumsbahn Blonay–Chamby, eine meterspurige Museumsbahn im Kanton Waadt, Schweiz.

 Skymark Airlines, japanische Fluggesellschaft (IATA-Code)
 Bahncard, Rabattkarte der Deutschen Bahn AG

Technik und Internet:

 bc (Unix), ein programmierbarer Rechner (basic calculator) unter UNIX und anderen Betriebssystemen
 Bearer Capability, ein Nachrichtentyp im ISDN, Integrated Services Digital Network
 Blind copy, Bcc (Header (E-Mail)) Blind carbon copy; im E-Mailverkehr jene Adressaten, die der Empfänger im Unterschied zur Zeile "Cc" nicht sieht. 
 Bordcomputer, ein Gerät in Fahr- und Flugzeugen

Wirtschaft und Organisationen:

 Bankenclearing, Code für Banken in der Schweiz und Liechtenstein, siehe BC-Nummer
 Business Content, Teil des Business Information Warehouse der SAP AG
 Burschenconvent, eine Versammlungform einer Studentenverbindung
 Burschenbunds-Convent, ein Korporationsverband

BČ als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Serbien: Bečej

BĆ als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Serbien: Bogatić

Siehe auch:

BC